Сан Педро Окопетатиљо има више значења:

 Општина Сан Педро Окопетатиљо (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Окопетатиљо (Сан Педро Окопетатиљо, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику